Жуа́н Рика́рду Корде́йру (; 5 марта 1836 — 12 февраля 1881) — португальский драматург и переводчик.

На протяжении всей жизни состоял на государственной службе, дослужившись в итоге до поста советника Министерства внутренних дел (с 1877 г.).

Известные произведения 
 «Fernando»
 «Amor e arte»
 «Os paraizos conjugaes»
и др.

Его пьесы отличаются блестящим и чистым языком, также как и его переводы Скриба, Гюго, Мюссе, Октава Фейе, Легуве и др.

Литература 

 

Драматурги Португалии
Переводчики прозы и драматургии на португальский язык